Ховрино — топоним в России:

Москва 
 Ховрино — усадьба и село, находившиеся на его месте в XV—XX веках.
 Ховрино — район Москвы.
 Ховрино — сортировочная станция Октябрьской железной дороги в Москве.
 Ховрино — прежнее (до ноября 2020 года) название остановочного пункта Грачёвская.
 Ховрино (платформа) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Москве.
 «Ховрино» — 207-я станция Московского метрополитена.

Остальные регионы 
 Ховрино — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Ховрино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Ховрино — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.

См. также 
 Ховрины
 Ховрин